Will You Be There steht für:

 Will You Be There (Celebrate-the-Nun-Lied), 1989
 Will You Be There (Michael-Jackson-Lied), 1991
 Will You Be There (Jeanette-Lied), 2000